Фердина́нд Ю́лиус Кон (; 24 января 1828, Бреслау — 25 июня 1898, там же) — немецкий  и бактериолог.

Член Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина» (1849), иностранный член Лондонского королевского общества (1897), член-корреспондент Парижской академии наук (1895).

Биография 
Родился в семье еврейских эмигрантов.

Образование получил в университете Бреслау. С 1850 года был приват-доцентом по ботанике, а с 1859 — профессором в том же университете, где в 1866 году основал институт физиологии растений.

Умер 25 июня 1898 года и был похоронен на старом еврейском кладбище в Бреслау.

Научная деятельность 
Главные работы Кона посвящены самым простейшим микроскопическим растениям, водорослям и грибам. В научных трудах Кона рассмотрены вопросы по их морфологии, истории развития и систематике. Кон впервые отнёс бактерии к растениям. Интересовался устойчивостью бактерий к температурному стрессу, открыл эндоспоры. Совместно с Робертом Кохом принял участие в исследовании сибирской язвы.

С 1870 года Кон издаёт журнал: «Beiträge zur Biologie der Pflanzen», где напечатал некоторые свои работы, например об организмах .

В 1872—1875 годы Кон опубликовал свои исследования бактерий в работе «Neue Untersuchungen über Bacterien», в которой он изучил систематические и биологические особенности этих организмов, стараясь выяснить их роль при брожении, гниении, при развитии эпидемических болезней.

Работы 
 Zur Naturgeschichte des Protococcus Pluvialis Бонн, 1851
 Die Menschheit und die Pflanzenwelt Бреслау, 1851
 Entwickelungs-geschichte des Pilobolus Crystallinus («Nova acta», 1851)
 Der Haushalt der Pflanzen Лейпциг, 1854
 Untersuchungen über die Entwicklungsgeschichte der Mikroskopischen Algen und Pilze Бонн, 1854
 Empusa muscae Бонн, 1855
 Entwickelung der Sphaeroplea annulina Берлин, 1855
 Beiträge zur Biologie der Pflanzen Бреслау, 1870
 Neue Untersuchungen über Bakterien Бонн, 1872-75
 Die Pflanze'' Лейпциг, 1882

Примечания

Ссылки 
 
 

Микробиологи Германии
Биологи XIX века
Награждённые медалью Линнея
Награждённые медалью Левенгука
Преподаватели Вроцлавского университета
Члены Леопольдины
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Члены Прусской академии наук
Члены Академии деи Линчеи
Почётные граждане Вроцлава
Похороненные на Старом еврейском кладбище (Вроцлав)